Afrikanska mästerskapet i fotboll 1986 spelades i Egypten. Precis som under 1984 års turnering deltog åtta lag i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Egypten vann finalmatchen mot Kamerun med 5–4 efter straffsparksläggning i en match som efter ordinarie tid och förlängning slutat 0–0.

Deltagande lag
  (Tionde deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Sjunde deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Femte deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Femte deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Femte deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Fjärde deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Tredje deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll
  (Första deltagandet i afrikanska mästerskapet i fotboll

Huvudturneringen

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare
4 mål
  Roger Milla

3 mål

  Abdoulaye Traoré

  Taher Abouzeid

2 mål

  André Kana-Biyik

  Louis-Paul M'Fédé

  Lucien Kassi-Kouadio

1 mål

  Rabah Madjer
  Karim Maroc
  Shawky Gharib
  Gamal Abdelhamid
  Kouassi N'Dri

  Oumar Ben Salah
  Abdelkrim Merry "Krimau"
  Abdelfettah Rhiati
  Mohammed Sahil
  Jules Bocandé

  Pape Fall
  Thierno Youm
  Kalusha Bwalya
  Michael Chabala

Självmål
  Jones Chilengi (mot Marocko)

Externa länkar
 RSSSF

1986 i Egypten
1986
Internationella fotbollstävlingar i Egypten
Fotbollsåret 1986